Цянь (, або ) — . Ієрогліф буквально означає «гроші». Станом на 2008 рік Цянь є 96-м найпоширенішим прізвищем у Китаї, яке мають 2,2 мільйона людей, причому провінція з найбільшою кількістю людей, що мають це прізвище — Цзянсу, область, що раніше входила до королівства Уюе.

Відомі носії 

 Цянь Лю (852—932) — генерал на службі династії Тан, засновник і перший правитель держави Уюе періоду п'яти династій і десяти держав.
 Роджер Цянь (1952—2016) — американський біохімік, професор Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, найбільш відомий за розробку зеленого флюоресцентного білка (GFP), за що отримав Нобелівську премію з хімії.
 Цянь Сюань (1235—1305) — громадський діяч, художник часів династії Юань.
 Цянь Сюесень (1911—2009) — китайський вчений, ключова фігура в створенні міжконтинентальних балістичних ракет, учасник космічної програми США і основоположник космічної програми Китаю.
 Цянь Хайтао ( 1996) — китайський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Азії.
 Цянь Хунцзо (928—947) — третій ван держави Уюе.
 Цянь Хунцзун (928—971) — четвертий правитель держави Уюе періоду п'яти династій і десяти держав.
 Цянь Цічень (1928—2017) — китайський державний діяч, дипломат.
 Цянь Чжуншу (1910—1998) — китайський інтелектуал, літературознавець, перекладач, письменник.
 Цянь Чу (929—988) — китайський державний діяч і поет, останній правитель держави Уюе періоду п'яти династій і десяти держав.
 Цянь Юаньгуан (887—941) — другий правитель держави Уюе періоду п'яти династій і десяти держав.

Примітки 

Китайські прізвища